Black Death (englisch für ‚Schwarzer Tod‘) bezeichnet:

 den englischen Begriff für die europäische Pestepidemie zwischen 1347 und 1353
 Black Death (Marke), eine Spirituosen- und Tabakmarke
 Black Death (Film), einen Historien- bzw. Horrorfilm
 Black Death (Band), eine US-amerikanische Metal-Band
 Black Death (Black-Death-Album), das Debütalbum der Band Black Death
 Black Death (Brocas-Helm-Album), ein Album der Band Brocas Helm
 Black Death, Gründungsname einer norwegischen Metal-Band, später Umbenennung in Darkthrone
 Blackdeath, eine russische Metal-Band
 Joseph Henry Blackburne, Schachmeister, bekannt als „Black Death“